Die Futsal-Regionalliga Nord 2020/21 ist die vierte Saison der Futsal-Regionalliga Nord, der höchsten Futsalspielklasse in Norddeutschland. Die Saison begann am 12. September 2020 und endet mit dem letzten Spieltag am 24. April 2021. Titelverteidiger sind die HSV-Panthers.

Der Meister und Vizemeister nehmen im Anschluss an die Saison an der Deutschen Futsal-Meisterschaft 2021 teil. Darüber hinaus qualifizieren sich der Meister und Vizemeister für die neu geschaffene Futsal-Bundesliga, während der Dritte über eine Relegation sich ebenfalls für die neue Liga qualifizieren kann.

Tabelle

Weblinks 
 Futsal-Regionalliga Nord 2020/21 bei Fussball.de

Regionalliga Nord 2020/2021
Futsalveranstaltung 2020
Futsalveranstaltung 2021
Sportsaison 2020/21